La Coupe d'Allemagne féminine de football, aussi appelé DFB-Pokal Frauen, est le tournoi de football féminin allemand équivalent à la coupe nationale chez les hommes et a été créé en 1980.

Le FFC Francfort est le club qui a remporté le plus de titre de Coupe d'Allemagne (9) tandis que le VfL Wolfsbourg est le tenant du titre de la compétition après s'être imposé en 2021.

Histoire

Palmarès

Bilans et récompenses 
 Bilan par club

Voir aussi

Articles connexes 
 Les débuts du football féminin
 Championnat d'Allemagne de football féminin
 Championnat d'Allemagne de football féminin D2

Liens externes 
 La coupe d'Allemagne sur dfb.de